Хестальгар (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Серранос. Занимает площадь 69,7 км². Население 675 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 33 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca
 Castillo de Gestalgar
 Asociación de amigos de Gestalgar
 Página del escritor Alfons Cervera
 Página Casa Rural Amarain en Gestalgar

Муниципалитеты Валенсии